

Musica 
 Side – singolo dei Travis del 2001
 Side – singolo di NLE Choppa del 2019

Storia 
 Side – antica città dell'Anatolia